Тулум може бити:

 Општина Тулум (Кинтана Ро), општина у Мексику у савезној држави Кинтана Ро
 Тулум (Тулум, Кинтана Ро), насеље у Мексику у савезној држави Кинтана Ро у општини Тулум
 Тулум (Солидаридад), насеље у Мексику у савезној држави Кинтана Ро у општини Солидаридад
 Тулум (национални парк), национални парк у Аустралији у савезној држави Нови Јужни Велс